

Toponyme

Campo Grande est une ville de la province de Misiones.

Campo Grande est la capitale de l'État du Mato Grosso do Sul ;
 Campo Grande est une commune de l'État d'Alagoas ;
 Campo Grande do Piauí est une commune de l'État du Piauí ;
 Campo Grande est un quartier de la ville de Rio de Janeiro ;
 Campo Grande, un district de São Paulo.

Campo Grande est une freguesia de Lisbonne ;
 Campo Grande est une station de métro de Lisbonne.

Voir aussi 
 

Homonymie de toponyme